Tiago Ferreira – calciatore portoghese (1975)
Tiago Ferreira – calciatore portoghese (1993)